Флаг Новоро́ссии — один из символов Новороссии, предлагаемой конфедерации непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик.

22 августа 2014 года в парламент Новороссии комиссией по символике представлено 2 законопроекта об официальном флаге. Первый законопроект подразумевает сделать воинский флаг также и государственным. Второй проект — бело-жёлто-чёрный флаг.

Описание

Бело-жёлто-чёрный флаг 

Один из проектов государственного флага Новороссии представляет собой полотнище с тремя горизонтальными полосами равной ширины: белой сверху, жёлтой (золотой) в середине и чёрной снизу.

Цвета флага напоминают Гербовый флаг Российской империи, который также считался «династическим» флагом Романовых. Это обстоятельство, по мнению разработчиков, связывает бело-жёлто-чёрный флаг именно с Новороссией, так как создание и развитие Новороссийской губернии связаны именно с эпохой династии Романовых.

Помимо официальной трактовки цветов флага, комиссия по символике предложила ввести ещё неофициальную трактовку: белый — чистота идей и помыслов, жёлтый — золотые поля Луганщины, чёрный — шахты Донбасса.

Флаг Вооружённых Сил 

13 августа 2014 года, наряду с государственным флагом, комиссия по символике Новороссии представила Флаг вооружённых сил («Воинское знамя») Новороссии — красное полотнище с наложенным синим на белом фоне Андреевским крестом. Как подчеркнули его создатели, в нём соединены красное знамя Великой Победы и флаг русского Военно-Морского Флота. Кроме того, флаги красного, тёмно-красного и малинового цветов использовали запорожские казаки. Синий Андреевский крест на белом фоне является флагом российского Военно-Морского Флота. Черноморский флот стал неотъемлемой частью создания и дальнейшей истории Новороссии.

22 августа 2014 года парламент Новороссии утвердил изображение данного «боевого знамени».

История 

Во время присоединения Крыма к России участники реконструкторских форумов и национально-патриотических групп в социальных сетях стали предлагать проекты символики юго-восточных земель Украины. Чаще всего предлагались флаги следующего дизайна.

 жёлто-бело-лазоревый (горизонтальное расположение) с наложенным изображением герба Новороссии;
 варианты предыдущего с тем же гербом: лазорево-бело-жёлтый; бело-лазорево-жёлтый (редко); жёлто-сине-красный; сине-жёлто-красный (два последних — как флаги «Запорожской республики»).
 Андреевский крест с белым кантом на красном фоне; возможно, основан на дизайне флага движения «Наши», который использовался в одной из первых публикаций с упоминанием термина «Новороссия».

Во время волнений в русскоязычных областях Украины неофициально использовались, в частности, флаг СССР, флаг России и флаг цветов георгиевской ленты.

В середине мая 2014 года «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев объявил голосование за проекты нового флага Новороссии, на информационно-аналитическом портале «Новороссия» были представлены 11 вариантов флага.

24 мая 2014 года на Съезде народных представителей в Донецке в качестве флага Новороссии использовался гюйс и крепостной флаг России

31 мая 2014 года выбран рисунок для официального флага Новороссии — червлёное прямоугольное полотнище с лазоревым Андреевским крестом с серебряной каймой — видоизменённый флаг российского флота, сыгравшего заметную военную роль в деле появления и утверждения исторической Новороссии. Именно этот флаг активно используется на территории Новороссии, является официальным символом «партии Новороссия».

13 августа 2014 года спикер парламента Союза Народных Республик Олег Царёв представил новый флаг Новороссии. «Республика создана на землях, которые входили в Российскую империю, когда существовала царская Россия, и люди вышли на референдум за право быть присоединёнными к русскому миру. По этой причине комиссия остановилась на варианте, который связан с флагом Российской империи», — пояснил выбор государственного символа Царёв. Данный флаг, тем не менее, пользуется гораздо меньшей популярностью, чем «боевое знамя Новороссии».

Похожие флаги 
Подобные (созвучные) флаги можно разделить на:
 Дословные — повторяющие искомый флаг в основной части (окаймлённый Андреевский крест), с различными добавлениями, либо цветовыми альтерациями:
 Похожий флаг имеют Конфедеративные Штаты Америки, на котором помимо синих полос также присутствуют звёзды.
 Подобный флаг имеют суда Пограничной службы России, он отличается лишь цветом.
 Гюйс и крепостной флаг Российской Федерации отличается добавлением прямого малого белого креста.
 Также подобный флаг (с добавлением герба) является флагом Владивостока.

 Ассоциируемые — не повторяющие искомый флаг, но ассоциативно и визуально близкие искомому.

См. также 

 Флаг Донецкой области
 Флаг Луганской области
 Флаг Донецкой Народной Республики
 Флаг Луганской Народной Республики

Примечания

Ссылки 
 Олег Царев представил новый флаг Новороссии
 Елохин К.А. Война флагов на территории Новороссии в 2014 г. – М.: Интеграция: Образования и Наука, 2016. – 267 с.
 Пахалюк К. А. Рец.: Елохин К.А. Война флагов на территории Новороссии в 2014 году. М.: ГАУГН-ПРЕСС, 2016. 267 с., ил //Историческая экспертиза. – 2017. – №. 1. – С. 282-289. 

Флаг